Campanitas del diablo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Narcissus eugeniae.
 El nombre común de la planta Narcissus cernuus.